Поладлы — название ряда населённых пунктов Азербайджана.

 Поладлы (Агдамский район)
 Поладлы (Агджабединский район)
 Поладлы (Тертерский район)
 Поладлы (Губадлинский район)
 Поладлы (Гобустанский район)
 Поладлы (Кедабекский район)